Kibo steht für:

 Kibo (Berg), mit 5895 m der höchste Berg Afrikas

Kibō steht für:
 Kibō, ein japanisches Modul der Internationalen Raumstation (ISS)